Le psaume 82 peut désigner :
 le psaume 82 (81) : psaume 82 selon la numérotation hébraïque, psaume 81 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 83 (82) : psaume 83 selon la numérotation hébraïque, psaume 82 selon la numérotation grecque.